La Serie B 1948-1949 è stata la 17ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 19 settembre 1948 e il 10 luglio 1949 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Attilio Frizzi () con 25 reti.

Stagione

Avvenimenti
Nel lungo torneo del ritorno al girone unico  si registrò l'affermazione del . I lariani conquistarono la promozione in Serie A con quattro giornate d'anticipo, accompagnati dal . Fondamentale per entrambe le formazioni fu la giornata del 5 giugno: i lagunari sconfissero il , mentre il Como vinse a Sesto San Giovanni. Questi risultati consegnarono la matematica certezza della vittoria del campionato ai lombardi e due punti fondamentali per la sua classifica al Venezia, che terminò la stagione a una lunghezza dallo stesso Vicenza. L'altra rivale per la promozione, il , aveva già mostrato segni di cedimento e terminò al quinto posto. Un ottimo finale della  le garantì la permanenza in B, mentre fu vano il tentativo di recupero del , retrocesso in C insieme a  e . Lo spareggio-salvezza tra lo  e il  premiò i liguri.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1949-1950.
      Retrocesso in Serie C 1949-1950.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio le squadre furono normalmente classificate a pari merito, mentre i regolamenti dei campionati redatti dalla F.I.G.C. per questa e per le successive stagioni prevedevano che, trovandosi necessità di attribuire qualsiasi titolo sportivo di promozione o retrocessione, si procedesse a disputare uno o più spareggi in campo neutro.

Note:
Parma retrocesso dopo spareggio con l'ex aequo Spezia.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note 

Calcio nel 1948
Calcio nel 1949
1948